

Звания в Бреговата охрана на Гърция 

Брегова охрана